Maria Pavlovna van Rusland (1786-1859), dochter van tsaar Paul I en echtgenote van Karel Frederik van Saksen-Weimar-Eisenach
 Maria Paulowna van Rusland (1890-1958)